Netřebice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Netřebice, comune del distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale
Netřebice, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale